Jürgen Kross ist der Name von:

* Jürgen Kross (Physiker) (1936–2010), deutscher Physiker
 Jürgen Kross (Schriftsteller) (1937–2019), deutscher Schriftsteller